Kékec lahko pomeni:

Vandotove pripovedke 

 Kekec - literalni lik Josipa Vandota, se leta 1918 prvič pojavi v njegovi planinski pripovedki Kekec na hudi poti, objavljeni v mladinskem listu Zvonček

Film 

 Kekec (1951) - slovenski mladinski črnobeli celovečerni film

Drugo 

 Kekec (pašteta) - prehrambeni proizvod
 Kekec (revija) - slovenska otroška literarna revija
 Kekec (vrtci) - več različnih enot vrtcev po Sloveniji s tem imenom
 Kekec (smučarska šola) - otroška smučarska šola na smučišču v Kranjski Gori
 Kekec (smučarska proga) - nezahtevna otroška smučarska proga na smučišču v Kranjski Gori
Kekec (priimek), slovenski priimek
 Boštjan Kekec (1959-1993), slovenski alpinist